Esistono più comuni francesi con questo nome

Grenay – Isère
Grenay – Passo di Calais